Kriegerdenkmal Möckern steht für:

 Kriegerdenkmal Möckern (Befreiungskriege)
 Kriegerdenkmal Möckern (Weltkriege)